44-й выпуск Флеш Валонь — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка длиной 288 километров со стартом в Монсе и финишом в Спа была проведена 17 апреля 1980 года.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

1980 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 1980 году
Апрель 1980 года